Anže Terlikar, slovenski hokejist, * 30. november 1980, Kranj.

Terlikar je svojo profesionalno kariero začel leta 2000 v HK Jesenice, pred sezono 2010/11 je prestopil v klub HK Partizan, kjer je bil glavni trener Pavle Kavčič, v sezoni 2011/12 je igral za HDD Bled in HDK Maribor v Slohokej ligi. Od sezone 2012/13 je član kluba HK Triglav Kranj v novoustanovljeni ligi INL.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na svetovnih prvenstvih v letih 2003, 2006 2007, 2008 in 2009, pred tem pa je leta 1999 nastopil na svetovnem prvenstvu reprezentanc do 18 let in leta 2000 na svetovnem mladinskem prvenstvu.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 99
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 25
| 10
| 10
| 20
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 20
| 5
| 3
| 8
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 10
| 0
| 2
| 2
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 8
| 8
| 9
| 17
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 14
| 8
| 6
| 14
| +20
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 25
| 19
| 21
| 40
|
| 24
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 3
| 2
| 5
|
| 6
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 4
| 4
| 8
|
| 8
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 25
| 8
| 7
| 15
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 24
| 10
| 11
| 21
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 15
| 3
| 7
| 10
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 23
| 12
| 9
| 21
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 25
| 3
| 2
| 5
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Interliga B
| 06/07
|
| 3
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 8
| 5
| 5
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 44
| 2
| 9
| 11
| -1
| 30
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 27
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 54
| 10
| 9
| 19
| +3
| 20
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -1
| 14
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 415
| bgcolor="#7FFF00" | 112
| bgcolor="#7FFF00" | 125
| bgcolor="#7FFF00" | 237
| bgcolor="#7FFF00" | +26
| bgcolor="#7FFF00" | 255
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 47
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Partizan Beograd
Hokejisti HDD Bled
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti HK Triglav Kranj
Kranjski športniki